Дрокин — фамилия; имеет женскую форму Дрокина.

 Известные носители 
 Дрокин, Александр Иванович (1923—1993) — советский учёный-магнитолог, доктор наук, профессор, ректор Красноярского госуниверситета.
 Дрокин, Василий Дмитриевич (1909—1980) — украинский советский деятель производства, передовик машиностроения, токарь. Герой Социалистического Труда.
 Дрокин, Елисей Петрович (1887—1918) — участник борьбы за власть Советов на Алтае. См. также 
 ,